Борисовка — деревня Александро-Невского района Рязанской области России, административный центр Борисовского сельского поселения.

Географическое положение 
Деревня расположена в 4 км на юго-запад от райцентра посёлка Александро-Невский.

История 
В XIX — начале XX века деревня входила в состав Якимецкой волости Раненбургского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 97 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Борисовского сельсовета Новодеревенского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Борисовского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Борисовская основная общеобразовательная школа (филиал МБОУ Александро-Невская СОШ), детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Александро-Невского района